«Спартак» — белорусский футбольный клуб из города Шклов. Основан в 1992 году.

История 
«Спартак», в основном, выступал в третьем дивизионе Чемпионата Беларуси и в 2007 году добился права выступать в Первой лиге (Д2). Через два года команда снова вылетела в Д3.

Некоторое время шкловский клуб был фарм-клубом могилёвского «Днепра».

В 2010 клуб по финансовым причинам перешёл в Чемпионат Могилёвской области (Д4).

В 2014 году, после трёх годов отсутствия на республиканской арене, шкловский клуб снова стал участником Второй лиги. По результатам выступлений команда заняла 13 место из 24.

Также клуб постоянно представлен в чемпионате Могилёвской области по футболу, неоднократно становясь победителем и призёром турнира. В сезоны, когда команда заявлена в чемпионат Беларуси, традиционно усиленная воспитанниками могилёвского «Днепра», на области выступает вторая команда, составленная преимущественно из местных воспитанников.

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии 

1 Команда снялась с турнира во втором круге, в оставшихся матчах засчитаны тэхнические поражения 0:3.
2 Включая дополнительный матч за право остаться в Первой лиге против ФК «Славия-Мозырь».
3 В 2011–2013 команда участвовала в Чемпионате Могилёвской области (Д4).
4 Стыковые матчи против клуба «Клецк», который занял 7 место в группе Б (6:1, 2:3).

Стадион 
Домашние матчи команда проводит на шкловском стадионе «Спартак», который вмещает 1500 зрителей.

Известные игроки 
 Андрей Горбунов
 Борис Панкратов
 Эдуард Жевнеров

Примечания

Ссылки 
 ФК «Спартак-Шклов» ВКонтакте
 Профиль клуба на teams.by
 Профиль клуба на football.by

Футбольные клубы Белоруссии